De 2. Bundesliga 1994/95 was het 21ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga. Het was het laatste seizoen dat er twee punten gegeven werden voor een overwinning.

FSV Zwickau bleef in de 2. Bundesliga doordat Dynamo Dresden, uit de Bundesliga, geen licentie kreeg en naar de Regionalliga verwezen werd.

Eindstand 

1 1. FC Saarbrücken verloor zijn licentie en degradeerde

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Hansa Rostock
Bijgaand een overzicht van de spelers van Hansa Rostock, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Frank Pagelsdorf de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
Bundesliga 1994/95
DFB-Pokal 1994/95
Finale DFB-Pokal 1995

Duits competitievoetbal 1994/95
Seizoen 1994/95